Barroso může znamenat:

 příjmení osob
 Eric Barroso (* 1990), španělský fotbalový obránce
 Florentino Asensio Barroso (1877–1936), španělský římskokatolický biskup, umučený v občanské válce
 José Manuel Durão Barroso (* 1956), portugalský ministerský předseda a předseda Evropské komise

jiný význam
 Barroso (V34), korveta brazilského námořnictva